Faddèievski (en rus oстров Фаддеевский, óstrov Faddeevski) és l'illa principal de les Anjou (o Anjú), un subgrup de l'arxipèlag rus de Nova Sibèria, a l'Àrtic situat entre el mar de Làptev i el mar de la Sibèria Oriental.

L'illa de Faddèievski té 5.300 km² de superfície; és argilosa i sorrenca, i només arriba als 65 m d'altitud. Està coberta de tundra i petits llacs. S'anomena Faddèievski en honor d'un comerciant de pells anomenat Faddèiev que hi va construir el primer habitatge.

Vegeu també 
 Kotelni
 Terra de Bunge

Illes de Nova Sibèria